Лига куп Енглеске 2008/09. или Карлинг куп је фудбалско такмичење које је у овој сезони одржано 49. пут. У такмичењу су учествовала 92 енглеска фудбалска клуба. Трофеј Лига купа освојио је Манчестер јунајтед савладавши у финалу након бољег извођења једанаестераца браниоца титуле, Тотенхем хотспер.

Прво коло 
Извлачење парова првог кола одржано је 13. јуна 2008, а утакмице су одигране 12. августа 2008.

У првом колу такмичила су се 72 клуба из северне и јужне Фудбалске лиге.

Друго коло 
У другом колу поред победника из првпг кола учествује и 12 клубова Премијер лиге. Утакмице су одигране 25. августа 2008.

Треће коло 
У треће коло су заједно са победницима из другог кола, играли и преосталих 8 клубова Премијер лиге који су се у овој сезони такмичили у европским такмичењима.

Четврто коло 
Жреб за утакмице у четвртом колу одржан је 27. септембра, а утакмице су одигране 10. новембра 2008.

Четвртфинале 
Жреб за пето коло одржан је 15. новембра, утакмице су одигране 1. децембра.

Полуфинале 
У полуфиналу се играју по две утакмице. Жреб је одржан 6. децембра. Прве утакмице су одигране 6. и 7. јануара, а реванши 20. и 21. јануара 2009.

Финале

Спољашње везе 
 Службена страница

2008/09.
Сезона 2008/09. у енглеском фудбалу